Сакина Алиева:
 Алиева, Сакина Аббас кызы (1925—2010) — азербайджанский советский хозяйственный и государственный деятель.
 Алиева, Сакина Али кызы (1910—1950) — Герой Социалистического Труда (1949).